Carl Otto Løvenskiold est un nom pouvant désigner:

 (1839-1916), premier ministre de Norvège
 (1898–1969), homme d'affaires norvégien
 (né en 1953), homme d'affaires norvégien

Voir aussi

Løvenskiold, Carl Otto